Зиновкино — название нескольких населённых пунктов:
 Зиновкино — деревня в Комаричском районе Брянской области.
 Зиновкино — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Зиновкино — деревня в Городском округе Домодедово Московской области.